

Centri abitati

Grecia 
 Agios Vasileios (Creta) – Comune di Creta

Cipro
 Agios Vasileios (Cipro) – Villaggio di Cipro del Nord